Neurocolpus är ett släkte av insekter. Neurocolpus ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ängsskinnbaggar
Neurocolpus